Osoby o tym nazwisku:
 Angelo Secchi – katolicki zakonnik i astronom
 Carlo Secchi – włoski ekonomista, nauczyciel akademicki i polityk, senator, poseł do Parlamentu Europejskiego

Nazwy astronomiczne:
 (4705) Secchi – planetoida z pasa głównego asteroid
 Montes Secchi – jeden z mniejszych łańcuchów górskich na Księżycu
 Rimae Secchi – grupa rowów na powierzchni Księżyca